Szwajcaria:
 Eiss – szwajcarska nazwa gminy Ins

Osoby:
 Chaim Eiss – polsko-żydowski kupiec

Zobacz też:
 Eis